Hinojosa ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso de Jesús Hinojosa Berrones (1924–2017), mexikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Victoria und Weihbischof in Monterrey
 Gabriela de Hinojosa (1872–1936), spanische Nonne und Märtyrin, siehe Sieben Märtyrinnen von Madrid
 Javier Hinojosa (1933–2013), Gitarrist
 Jessica Hinojosa Gómez (* 1997), mexikanische Tennisspielerin
 José María Hinojosa (1904–1936), spanischer Dichter
 Luis Sáinz Hinojosa (1936–2022), bolivianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Cochabamba
 Rubén Hinojosa (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Tish Hinojosa (* 1955), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Tito Hinojosa (* 1997), bolivianischer Sprinter

Gemeinden in Spanien:
 Hinojosa de Duero
 Hinojosa de Jarque
 Hinojosa de San Vicente
 Hinojosa del Campo
 Hinojosa del Duque
 Hinojosa del Valle